Коряковский форпост — сторожевое укрепление Иртышской линии, положившее начало городу Павлодар на севере современного Казахстана.

История

Ранняя история 
Основная статья: Имакия

В IX—XII веках недалеко от места существования современного Павлодара располагался город Имакия (в некоторых источниках Кимакия (каз. Қимақия)) — исчезнувший город средневекового тюркского или монгольского народа кимаков, столица Кимакского каганата.

Форпост 
Коряковский форпост был основан в 1720 году на правом берегу реки Иртыш. Данная территория являлась местом обитания среднего жуза казахов кереев и уаков.

Форпост имел форму квадрата 50 на 50 метров, был обнесен высоким бревенчатым частоколом, по углам имел бастионы с артиллерийскими батареями. Во внутренней части располагались казармы, снаружи — конюшни и баня. Весь гарнизон форпоста имел 48 человек, в наличии были две пушки. Позднее была построена церквушка и обосновалась таможенная застава. На территории укрепления кроме казарм, канцелярии, офицерских покоев и порохового погреба, располагались питейный дом, почтовый двор, конюшни, арестантская, снаружи — конюшни и баня.

Спустя 25 лет форпост несколько расширил свои границы, был увеличен гарнизон, появились дополнительные постройки для казаков, назначавшихся на соледобычу. Еще спустя два десятка лет было получено разрешение отставным драгунам и солдатам селиться на свободных местах. Здесь же разрешили селиться подрядчикам и чиновникам соляного ведомства. В Павлодарском историко-краеведческом музее имеется любопытный документ — план Коряковского форпоста в 1765 году. Снаружи обозначены конюшни, сараи для обоза, соляной амбар, два провиантских магазина.

Знаменитый путешественник П. Паллас оставил нам описание форпоста, относящееся к 1770 году: 

В 1838 году форпост был упразднён и был преобразован в станицу Коряковскую. В 1854 году поселение вошло в состав 7-го полка Сибирского казачьего войска. В станицу перебазировался штаб 7-го казачьего полка, военный лазарет, полковая школа, склады.

Форпост располагался в районе нынешней городской спасательной станции и завода «Октябрь» города Павлодар.

Примечания

Ссылки 
 На страже рубежей сибирских
Славянский культурный центр Павлодарской области. Ю. Поминов, Регион устремленный в будущее (часть 02) 
Города, основанные в 18 веке

История Сибири
Павлодар
Крепости Казахстана
История Павлодарской области
Крепости Российской империи
Крепости, построенные в XVIII веке